południe (pora dnia) – dosłownie "środek dnia", godzina 12:00, czyli czas, w którym Słońce góruje na głównym południku danej strefy czasowej
 południe (strona świata) – jedna z czterech głównych stron świata, wskazująca w przybliżeniu kierunek, w którym (na półkuli północnej Ziemi) Słońce pojawia się o godzinie 12:00 (w momencie górowania) 
 Południe – potoczne określenia biedniejszych i słabiej rozwiniętych państw, leżących zwykle na półkuli południowej (tzw. Trzeci Świat), stawiające je w opozycji do bogatych państw leżących w większości na Północy (zobacz: konflikt Północ-Południe)
 Południe – historyczne, potoczne określenie Skonfedereowanych Stanów Ameryki, walczących przeciwko Północy w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej
 Południe – używane obecnie potoczne określenie południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych
 Południe – osiedle  Radomia
 Południe – dzielnica Włocławka
 Południe – osiedle we Wrocławiu
 Południe – dawna (1946–1954) dzielnica Łodzi

Film 
 Południe – jugosłowiański film w reżyserii Purišy Đorđevica z 1968
 Południe – hiszpański film w reżyserii Víctora Erice’a z 1983
 Południe – argentyński w reżyserii Fernanda Solanasa z 1988

Zobacz też 

 północ
 zachód
 wschód